Amerikai Egyesült Államok
 Rutledge (Alabama)
 Rutledge (Florida)
 Rutledge (Georgia)
 Rutledge (Minnesota)
 Rutledge (Missouri)
 Rutledge (Nyugat-Virginia)
 Rutledge (Oregon)
 Rutledge (Pennsylvania)
 Rutledge (Tennessee)
 Rutledge (Wisconsin)